Pampán steht für:
 Pampán (Bolognesi), Dorf im Distrikt Huasta, Provinz Bolognesi, Region Ancash, Peru
 ein Dorf im Distrikt Pariacoto, Provinz Huaraz, Region Ancash, Peru
 Pampán (Venezuela), Stadt und Municipio im Bundesstaat Trujillo, Venezuela